BSA peut faire référence à :

en français
 Banque des sérums antivenimeux, une structure associative gérant les sérums pour envenimation par serpents exotiques ;
 Bordeaux Sciences Agro (ex ENITAB), une école d'ingénieurs agronomes de Bordeaux ;
 Bernadette Soubirou et ses Apparitions, un groupe de musique français rock alternatif ;
 Bibliothèque des sciences de l'Antiquité, une bibliothèque universitaire spécialisée sur l'Antiquité ;
 bloc sino-auriculaire, un problème cardiaque, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Boissy-sans-Avoir, une commune des Yvelines (78) en France ;
 brut sans année, la cuvée de référence d'une Maison de Champagne, de très loin la plus vendue ;
  ;
 bon de souscription d'actions ;
 bis(triméthylsilyl)acétamide, en chimie organique ;
Bidegain SA: créée en 1936 à Pau, l’entreprise employait jusqu’à 1 200 personnes ;

en anglais :
 Bibliographical Society of America, une société savante américaine ;
 Birmingham Small Arms, un fabricant britannique d'armes, puis de motocyclettes et d'automobiles. Voir aussi BSA (motos) et Liste des motos BSA.
 body surface area (en français, surface corporelle) ;
 bovine serum albumin (en français, albumine sérique bovine), un type d'albumine utilisé en laboratoire ;
 Boy Scouts of America ;
 British School at Athens, l'institut archéologique britannique basé à Athènes, un des dix-sept instituts étrangers en Grèce ;
 British Sociological Association, l'association britannique de sociologie ;
 British South Africa, les territoires de l'empire colonial britannique situés en Afrique du Sud ;
 Business Software Alliance, un groupement d'éditeurs commerciaux de logiciels ;